Clean bezeichnet

 eine Programmiersprache, siehe Clean (Programmiersprache)
 eine neuseeländische Band, siehe The Clean
 einen Spielfilm aus dem Jahr 2004, siehe Clean (Film)
 einen kroatischen Film aus dem Jahr 2020, siehe C.L.E.A.N.
 einen Begehungsstil beim Klettern, siehe Clean Climbing
 umgangssprachlich einen Junkie der dauerhaft auf Drogenkonsum verzichtet

Siehe auch:
 Cleen
 Klien
 Glien